Святой Раймунд, Святой Раймонд - может относиться к нескольким святым Католической церкви

 Раймунд де Пеньяфорт - богослов, канонист, доминиканец, годы жизни 1175-1275
 Раймунд Ноннат - мерседарий, годы жизни 1204-1240